Coquard es un apellido de origen francés que puede hacer referencia a:

  Bryan Coquard, ciclista profesional;
  Lluís Coquard Sacristán, autor dramático.